Cornelianesi – abitanti di Corneliano Bertario
Cornelianesi – abitanti di Corneliano d'Alba